Popescu es un apellido rumano.

Antropónimo
Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu (* 1952), político rumano.
Elena Liliana Popescu (* 1948), poeta, traductora y editora rumana.
Gheorghe Popescu (* 1967), exfutbolista rumano.
Maria Popescu (* 1919; † 2004), víctima de un error judicial suizo.